Гран-при Испании 2002 года — пятый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2002 года. Прошёл на трассе Каталуния-Монтмело, Испания. Соревнования состоялись 28 апреля 2002 года.



Гонка 

|}

 Команда Минарди снялась с гонки из-за проблем с прочностью заднего антикрыла.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Испании